Константи́н За́йцев: 
 Зайцев, Константин Владимирович (род. 1976) — украинский гребец.
 Зайцев, Константин Николаевич (род. 1983) — украинский и российский футболист.
 Зайцев, Константин Фёдорович (1914—1977) — Герой Советского Союза.